Животные по алфавиту

Опис 

Розмах крил 42 - 63 мм. Крила чорні з оранжевими смугами. Ближче до зовнішнього краю крила оранжеве тло стає жовтим. По краю крил проходять чорна облямівка.

Ареал 
Північна Америка - зокрема Канада та Аляска, а також захід США . Метелики зустрічаються на околицях лісу, лісових галявинах та лісових дорогах.

Розмноження 
На рік дає два покоління. Час літа з травня до жовтня. Самки відкладають до 900 яєць.

Кормові рослини гусениць 

 Кропива дводомна ( Urtica dioica )
 Urtica procera

Примітки

Джерела 

 
 
 
 
 Milbert’s Tortoiseshell, Butterflies of Canada
Комахи Євразії
Сонцевики
Тварини, описані 1819